MER est un acronyme pouvant se référer à plusieurs significations :

Mars Exploration Rover, deux astromobiles de la NASA situés sur Mars depuis 2004.
 Mouvement pour la réforme européenne
 Maître d'enseignement et de recherche
 Mutuelle Épargne Retraite, une mutuelle de la Mutualité Française.
Acronyme
Homonymie d'acronyme
Sigle de 3 caractères